Marvila puede referirse a:

 Marvila, freguesia de Lisboa (Portugal).
 Marvila, freguesia de Santarém (Portugal).
 Estación ferroviaria Marvila, en Lisboa (Portugal).
 Marvila, personaje de historietas.